Брайт — английская () и немецкая () фамилия.

Известные носители:
 Брайт, Антон (1836—1905) — немецкий художник-пейзажист и анималист, профессор живописи.
 Брайт, Билл (1921—2003) — американский христианский деятель, основатель международного христианского служения Campus Crusade for Christ.
 Брайт, Герман (1892—1964) — немецкий генерал танковых войск.
 
 Брайт, Кевин (род. 1955) — американский телевизионный продюсер и режиссёр.
 
 Брайт, Кэмерон (при рождении Кэмерон Дуглас Криггер; род. 1993) — канадский актёр.
 Брайт, Милли (род. 1993) — английская футболистка.
 Брайт, Поппи Зэд (род. 1967) — американская писательница, автор произведений в стиле сплаттерпанка.
 Брайт, Ричард (1937—2006) — американский актёр.
 Брайт, Сьюзи (род. 1958) — американская писательница и феминистка, дочь У.Брайта.
 Брайт, Тора (род. 1986) — австралийская сноубордистка, олимпийская чемпионка.
 Брайт, Тэррин (род. 1983) — южноафриканская хоккеистка на траве.
 Брайт, Уильям (1928—2006) — американский лингвист.
 Брайт, Уолтер (род. 1957) — американский программист, разработчик компьютерных языков C++ и D.
 Брайт, Эдуард (1721—1750) — английский бакалейщик, прославившийся необычайной тучностью.

См. также 
  — город в австралийском штате Виктория.

Примечания